Дучићи могу бити:

 Дучићи (Подгорица), насељено место у граду Подгорици, Црна Гора
 Дучићи (Озаљ), несељено мето у саставу града Озља, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Дучићи (Горажде), насељено место у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ ‎